Schoendoerffer (Schöndörffer), parfois cacographié « Schœndœrffer », est un nom de famille.
 Pierre Schoendoerffer est un metteur en scène, écrivain, reporter de guerre français ;
 Frédéric Schoendoerffer est un réalisateur, producteur et scénariste français ;
Patronyme allemand